Cát Tiên, een district in de provincie Lâm Đồng.
Nationaal park Cát Tiên een nationaal park in boven genoemd district.
 Cát Tiến, een xã in de provincie Bình Định.